Esistono due comuni francesi con questo nome

Antignac – Alta Garonna
Antignac – Cantal